Союз за обновление и справедливость () — первая немецкая партия мигрантов-мусульман.

История 

Партия «Союз за обновление и справедливость» возникла в 2010 году в Кёльне, образовавшись из представителей общественной организации Мусульманский совет Бонна, и изначально именовалась «Союз за свободу и справедливость». Инициатором был председатель совета мусульман в Бонне Халук Йылдыз. Он же стал председателем новой партии.

Участие в выборах 

В 2009 году первая в Германии партия мигрантов-мусульман, созданная Халуком Йыльдызом, приняла участие в выборах в городской совет Бонна, набрала 2,11 % голосов избирателей и получила два депутатских места. Их заняли Халук Йыльдыз и Гюлья Доган (), которая стала первой женщиной в германских представительских органах, носящей головной платок.

Примечания 

Политические партии Германии